O Campeonato Catarinense de Basquete de 2015 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball.

Participantes

Fase de Classificação

Chave A

Tabela de Jogos 
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Classificação

Chave B

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Fase Final

Semifinais

Decisão de Terceiro Lugar

Final 

2015 no basquetebol